Höheberg ist der Name von geographischen Objekten:
 Höheberg (bis 510,7 m), Höhenzug im Landkreis Eichsfeld (Thüringen) und Werra-Meißner-Kreis (Hessen)
 Höheberg (Krombach) (520,8 m), Berg zwischen Dieterode und Krombach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Höheberg (780 m), Gipfel des Simmersberg-Rückens im Thüringer Wald bei Heuberg (Masserberg), Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Siehe auch:
 Höhenberg
 Hohenberg